Бетані Маттек-Сендс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Алла Кудрявцева і Анастасія Родіонова виграли титул, у фіналі перемігши пару Крістіна Младенович і Галина Воскобоєва з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main draw

Brisbane International, жінки, парний розряд
Жінки, парний розряд